Енрике I од Кастиље (14. април 1204, Ваљадолид - 6. јун 1217, Паленсија), био је краљ Кастиље у периоду између 1214. и 1217. године. Био је син Алфонса VIII од Кастиље и Леонор Плантагенет.

Дестогодишњи Енрике је дошао на Кастиљски престо због смрти његове браће и оца. 11. септембра 1214. године Енрикеов отац је, 24 дана пред смрт, његову мајку поставио на положај регента, на којем је остала до 31. октобра исте године, када је умрла. На положају регента ју је наследила кћерка и Енрикеова сестра Беренгела Велика.

Гроф Алваро Нуњез де Лара је 1215. године наследио Беренгелу на положају регента. Беренгела је пристала да абдицира да би избегла оружане сукобе. Тако су грофови де Лара постали моћнији у Кастиљи збацивши породицу Кастро са високих положаја.

29. августа 1215. године је под утицајем грофова де Лара дошло је у граду Бургусу до брака између Енрикеа и Мафалде, инфанте од Португалије, али брак није конзумиран и 1216. године је дошло до поништења брака од стране папе Иноћентија III, зато што су Енрике и Магалда били у сродству.

Алваро је због тога почео преговоре о браку између Санче од Леона и Енрикеа, ипак до тог брака није дошло, јер је Енрике убијен 6. јуна 1217. године у Паленсији. Његово тело покопано је у манастиру Санта Маријала Реал де Лас Хуелгас.

Генеалогија 

</center>
</div></div>

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1204.
Умрли 1217.
Владари Кастиље